Näse, eller Näsi, kan syfta på:

 Näse, Pernå kommun – en egendom i Pernå kommun Nyland
 Näse, Borgå stad – en del av Borgå stad, fi.: Näsi
 Näse sten – ett stort kluvet flyttblock på Näsebacken i Näse, Borgå stad
 Näse, Kyrkslätts kommun – en by i Kyrkslätts kommun Nyland
 1534 Näsi – en asteroid upptäckt den 20 januari 1939 av Yrjö Väisälä i Åbo
 Näse gård –  en by och egendom i före detta Bjärnå kommun